Зурган-Дебе () — улус Селенгинського району, Бурятії Росії. 
 «Кахі Дебе Сандеш» —  перший фільм мовою чхаттісґархі  (режисер — Ману Найяк).